A Temporada de 1926 da National Football League foi a 7º temporada do principal torneio de futebol americano dos Estados Unidos. O campeão foi o Frankford Yellow Jackets.

Tabela 

Temporadas da National Football League
1926 no desporto